Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1970/71 zum 21. Mal ausgetragen. Der SC Leipzig verteidigte seinen Titel bereits zum vierten Mal hintereinander und errang seinen siebten Titel insgesamt. Die BSG Lokomotive Dresden war der einzige Absteiger. Der Neuling BSG Post Magdeburg konnte sich hingegen auf Platz 8 behaupten.

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1970/71

Weblinks 
 Handball in der DDR

1970
Handballsaison 1970/71